26-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Києві з 8 травня по 2 червня 1957 року.

Загальна інформація про турнір 
26-й чемпіонат України за складом учасників виявився одним з найсильніших за всі роки. Звання чемпіона виборювали гросмейстер Юхим Геллер, який сім років не грав на першість республіки, сім майстрів та вісім кандидатів.

Значимість змаганню додало участь поза конкурсом двох гросмейстерів з Москви Саломона Флора та Андре Лілієнталя, яких було запрошено для посилення турніру, щоб уперше після війни встановити в чемпіонаті УРСР норматив майстра спорту. До цього лише одного разу, в 1940 році, незважаючи на відсутність норми, за чудову гру в 12-му чемпіонаті України звання майстра було присвоєно 16-річному Давиду Бронштейну.

Чемпіоном України вдруге став Юхим Геллер, який разом з Сало Флором набравши по 12½ з 17 можливих, відірвалися від найлижчого переслідувача Юрія Сахарова на 1½ очка.

Набравши необхідних 10 очок норму майстра спорту виконали Юрій Ніколаєвський та Владислав Шияновський.

Зі 153 зіграних на турнірі партій  — 88 закінчилися перемогою однієї зі сторін (57,5%), внічию завершилися 65 партій.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Література 
 Журнал «Шахматы в СССР» № 9/57, стор.274-276

Посилання 
  Всі партії чемпіонату на сайті ФШУ

1957 у шахах
1957 в Україні
Травень 1957
Червень 1957
Чемпіонати УРСР із шахів